Фроловщина — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Фроловщина — деревня в Миорском районе Витебской области.

Россия 
 Фроловщина — деревня в Себежском районе Псковской области.